A kézilabda sportág az 1936-os berlini olimpia műsorában szerepelt, majd rövid szünet után, a következő, Németországban rendezett 1972-es olimpiától mindig helyet kapott a műsoron ez a sportág. Női versenyeket 1976-tól rendeznek.

Az első alkalommal az akkori szokásoknak megfelelően szabadtéren vívták a csapatok a mérkőzéseiket, a többi olimpián viszont már teremben.

Összesített éremtáblázat

Versenyszámok

Férfi

Érmesek 

|-
|1936, Berlin
||
|
|
|-
|1948–1968
|colspan="3" align="center"|Nem szerepelt a játékok programjában.
|-
|1972, München
|
|
|
|-
|1976, Montreal
|
|
|
|-
|1980, Moszkva
|
||
|
|-
|1984, Los Angeles
|
|
|
|-
|1988, Szöul
|
||
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
|
|
|
|-
|2000, Sydney
|
|
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Peking
|
|
|
|-
|2012, London
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeiro
|
|
|
|-
|2020, Tokió
|
|
|
|}

Résztvevők nemzetek szerint

Magyar részvétel

Nők

Érmesek 

|-
|1976, Montreal
|
|
||
|-
|1980, Moszkva
||
|
|
|-
|1984, Los Angeles
|
|
|
|-
|1988, Szöul
||
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
|
|
|-
|1996, Atlanta
|
|
||
|-
|2000, Sydney
|
||
|
|-
|2004, Athén
|
|
|
|-
|2008, Peking
|
|
|
|-
|2012, London
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeiro
|
|
|
|-
|2020, Tokió
|
|
|
|}

Résztvevők nemzetek szerint

Magyar részvétel

Források 
 
 

 
Kezilabda